Audran peut désigner :

Patronyme 

 Edmond Audran (1842-1901), compositeur français d'opérettes ;
 Marius Audran (1816-1887), chansonnier et ténor français, père d'Edmond Audran ,
 René Audran (1929-1985), ingénieur général de  classe de l'armement français, assassiné à Paris en 1985 ;

Famille d'artistes 
C'est aussi le nom d'une famille de Lyon qui dans le , a produit plusieurs artistes (voir l'arbre généalogique dans l'article Famille Audran) :

Charles Audran (1594-1674)
Claude Audran I (1597-1677)
Germain Audran (1631-1710)
Claude Audran II (1639-1684)
Gérard Audran (1640-1704)
Claude Audran III (1658-1734)
Benoît Audran père (1661-1721)
Jean Audran (1667-1756)
Louis Audran (1670-1712)
Benoît Audran fils (1698-1772)
Prosper Gabriel Audran (1744-1819)

Pseudonyme 
 Stéphane Audran (1932-2018), actrice française (de son vrai nom Colette Dacheville).

Toponymie

Voir aussi 
 Audrain

Homonymie de pseudonyme